Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 1995 spelades från 6 till 10 juni 1995.

Tabell

Matcher

Norge mot Nigeria

{{Resultat med trupp|id=NOR-NGA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 6 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Kristin Sandberg Hege Riise Ann Kristin Aarønes Linda Medalen Tina Svensson 
|mål2     = 
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 4344
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

England mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=ENG-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 6 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Gillian Coultard Marieanne Spacey 
|mål2     =  Helen Stoumbos Geri Donnelly
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 655
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot England

{{Resultat med trupp|id=NOR-ENG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 8 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Tone Haugen Hege Riise 
|mål2     = 
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 5520
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NGA-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 8 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Rita Nwadike Patience Avre Adaku Okoroafor 
|mål2     =  Silvana Burtini Geri Donnelly
|arena    = Olympia
|spelplats= Helsingborg
|publik   = 250
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Norge mot Kanada

{{Resultat med trupp|id=NOR-CAN
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 3 – 0
|mål1     = Ann Kristin Aarønes Hege Riise Marianne Pettersen Randi Leinan 
|mål2     = 
|arena    = Strömvallen
|spelplats= Gävle
|publik   = 2715
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nigeria mot England

{{Resultat med trupp|id=NGA-ENG
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 10 juni 1995
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 2
|mål1     = Adaku Okoroafor Rita Nwadike 
|mål2     =  Karen Farley Karen Walker
|arena    = Tingvalla IP
|spelplats= Karlstad
|publik   = 1843
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B